Амфреви́ль-ле-Шан () — название нескольких коммун во Франции:

 Амфревиль-ле-Шан (Приморская Сена) (Amfreville-les-Champs) — в департаменте Приморская Сена.
 Амфревиль-ле-Шан (Эр) — в департаменте Эр.